Тобиас Борг (; род. , Сёдертелье, Швеция) — шведский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Леново Тенерифе».

Карьера 
Тобиас Борг начал играть в баскетбол в Швеции в клубе «Телье». В 2010 году его пригласил в свой состав клуб «Сёдертелье Кингз» — один из ведущих клубов чемпионата Швеции. В составе «Кингз» он стал двукратным чемпионом Швеции в сезонах 2012/2013 и 2013/2014 годов. В 2014 году он подписал годичный контракт с испанским клубом «Бильбао». В 2015 году руководство «Бильбао» переподписало с ним контракт ещё на два сезона.

Сборная Швеции 
В составе сборной Швеции он принимал участие в квалификации к чемпионату Европы 2015 и 2017 годов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Тобиас Борг на сайте acb.com
 Тобиас Борг на сайте eurobasket.com
 

Баскетболисты Швеции
Игроки БК «Сёдертелье Кингз»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки сборной Швеции по баскетболу